Marie-Anne d'Autriche désigne les personnes suivantes : 
 Marie-Anne d'Autriche (1606-1646), infante d’Espagne, fille du roi Philippe III d'Espagne, épouse de Ferdinand III du Saint-Empire, et mère de Léopold  du Saint-Empire;
 Marie-Anne d'Autriche (1610-1665), archiduchesse d'Autriche, fille de Ferdinand II du Saint-Empire, épouse de l'Électeur Maximilien I de Bavière;
 Marie-Anne d'Autriche (1634-1696), archiduchesse d'Autriche, fille de Ferdinand III du Saint-Empire, épouse du roi Philippe IV d'Espagne, et mère du roi Charles II d'Espagne, régente de 1665 à 1675 ;
  Marie-Anne-Josèphe d'Autriche archiduchesse d'Autriche, fille de Ferdinand III du Saint-Empire, épouse de l'Électeur de Palatinat Jean-Guillaume de Neubourg-Wittelsbach.
 Marie-Anne d'Autriche (1683-1754), archiduchesse d'Autriche, fille de l'empereur Léopold  du Saint-Empire, épouse du roi Jean V de Portugal.
 Marie-Anne d'Autriche (1718-1744), archiduchesse d'Autriche, fille de Charles VI du Saint-Empire, sœur de l'impératrice Marie-Thérèse, Gouvernante des Pays-Bas autrichiens, épouse de Charles-Alexandre de Lorraine.
 Marie-Anne d'Autriche (1738-1789), archiduchesse d'Autriche, fille de l'empereur François I de Lorraine et de l'impératrice d'Autriche Marie-Thérèse
 Marie-Anne d'Autriche (1770-1809), archiduchesse d'Autriche, fille de  l'empereur l'Empereur Léopold II (1747-1792) et son épouse Marie-Louise d'Espagne (1745-1792)
 Marie-Anne de Sardaigne (1803-1884), épouse de l'empereur Ferdinand  d'Autriche
 Marie-Anne d'Autriche (1804-1858), archiduchesse d’Autriche, fille de l’empereur François II du Saint-Empire et de sa deuxième épouse Marie-Thérèse de Bourbon-Naples, abbesse
 Marie-Anne d'Autriche (1835-1840), archiduchesse d'Autriche, fille de l’archiduc François-Charles et de la princesse Sophie de Bavière
 Marie-Anne de Teschen (1882-1940), de la branche de Teschen, épouse d'Elie de Bourbon, duc de Parme.

Voir aussi 

Homonymie dynastique